139-й пехотный Моршанский полк — пехотная воинская часть Русской императорской армии. С 1863 по 1918 год входил в состав 35-й пехотной дивизии.

Полковой праздник — 13 октября. Старшинство с 25 июня 1700 года. Часть дислоцировалась:
 1864 — город Нижний Новгород;
 до 1893 года — Зарайск;
 1893 — 1914 годы — Егорьевск Рязанская губерния (в 1893 году в связи с волнением на Хлудовской Фабрике, для установления порядка в городе, полк был переведён в Егорьевск).

История 
Полк сформирован в Москве генералом Вейде 25 июня 1700 года, в составе 10 рот, под наименованием пехотного Фёдора Балка полка. В том же году 19 ноября полк находился в бою под Нарвой; 18 июля 1702 года воинская часть участвовала при разбитии Шлиппенбаха при Гумельсгофе и при штурмах Ямбурга (1703 год) и Дерпта (1704 год).

В 1703 году при полку была сформирована гренадерская рота; 10 марта 1708 года полк наименован Воронежским пехотным полком. В 1713 году формирование было отправлено в Финляндию и здесь участвовало в 1714 году при поражении шведов у деревни Лайпола, при взятии Вазы и Гангутском сражении. В 1716 году полк состоял в отряде князя Голицына, и был направлен на север для окончательного покорения Финляндии. С 1719 года полк нёс службу на галерах и в последующие два года принимал участие в нескольких поисках в Швецию и на Аландские острова. В 1722 году 4 роты полка, приняв участие в походе в Персию, находились при занятии Дербента и Баку.

С 16 февраля по 13 ноября 1727 года полк носил наименование 5-го Московского пехотного полка. 28 октября 1731 года гренадерская рота была уничтожена, и полк был приведён в состав 8 фузилёрских рот. Во время Крымских походов Миниха полк участвовал в штурме Очакова, 17 августа 1739 году принимал участие в сражении при Ставучанах и находился при занятии Хотина.

13 мая 1741 года из состоявших в ротах гренадер снова была сформирована гренадерская рота. В 1741—1742 годах воинская часть участвовала в войне со Швецией. 27 января 1747 году полк был приведён в 3-батальонный состав с 2 гренадерскими ротами.

Во время Семилетней войны полк участвовал в сражениях при Гросс-Егерсдорфе, Цорндорфе, Пальциге, Кунерсдорфе и при осаде и взятии Кольберга. В царствование императора Петра III полк именовался с 25 апреля по 5 июля 1762 года мушкетерским генерал-фельдмаршала принца фон-Гольштейна полком. 14 января 1763 года полк приведён в состав 2 батальонов с артиллерийской командой.

В 1-ю Турецкую войну Воронежцы находились при штурме крепости Бендеры в 1770 году. В 1782 году полк был отправлен на Кавказ и там участвовал 22 июня 1791 года в штурме Анапы, а 10 апреля 1796 года — при взятии Дербента и Баку. В 1796 году полк был наименован снова мушкетерским. В царствование императора Павла I полк именовался по фамилиям своих шефов, генерал-майора фон-Экельна и Арсеньева 2-го.

31 марта 1801 году полк снова был наименован Воронежским и в 1803 году развернут в 3 батальона. Во время войны Наполеоном в 1806—1807 гг. Воронежцы участвовали в сражениях при Прейсиш-Эйлау и Фридланде. В 1809 году, в войну с турками, полк находился в сражении под Татарицей и при неудачном штурме Рущука. 19 октября 1810 года полк был наименован 37-м егерским. Дальнейшие боевые действия полка против турок выразились участием его в сражениях при Рущуке и Журже в 1811 году. 

В Отечественную войну 1812 года 37-й егерский полк вошёл в состав 3-й резервной армии и участвовал в сражениях при Городечне и Стахове. 6 октября 1813 года, под Лейпцигом, 37-й егерский полк вместе со Старооскольским пехотным полком атаковал Шенфельд и после штыкового боя ворвался в селение. Кампания 1814 года ознаменована участием полка в блокаде крепостей Майнца и Касселя и в сражении под Парижем.

В русско-турецкую войну 1828—1829 гг. 1-й и 2-й батальоны участвовали с 30 апреля по 7 июня в осаде Браилова, а затем в обложении Шумлы. 3 августа егеря, находясь в составе отряда генерал-лейтенанта Ридигера, участвовали в к селу Костежу и 14 августа отбили ночное нападение турок у Шумлы. 20 мая 1829 года полк был назначен на усиление гарнизона Правод и в течение 10 дней выдержал осаду армии великого визиря. 25 мая батальоны 37-го егерского и Полоцкого полков произвели вылазку и захватили редут, занятый 500 турками, которые бежали, оставив в наших руках 4 знамени. 29 мая осада Правод была снята, и полк в колонне генерала Ридигера перешёл через Балканы. Находясь в авангарде, полк с отличием действовал, под командованием полковника Лидерса, при переправе через р. Камчик, в сражении при д. Кеприкиой, Айдосе и 10 июля при атаке с. Келлелер взял турецкое знамя. 6 апреля 1830 года полку были пожалованы Георгиевские знамёна с надписью «За оборону Правод против турецкой армии в 1829 г.», знаки на головные уборы с надписью «За отличие» и «поход за военное отличие».

28 января 1833 года 1-й и 3-й батальоны 37-го егерского полка были присоединены к Азовскому пехотному полку и составили 3-й, 4-й и 6-й батальоны последнего. Во время Венгерской войны 1849 года полк находился в составе главных сил, но участия в сражениях не принимал. 25 июня 1850 году, в день 150-летнего юбилея, Азовский полк получил новые знамёна с надписью «1700—1850», с Александровской юбилейной лентой, при чём 3-му батальону, образованному из 1-го батальона 37-го егерского полка, была сохранена надпись: «За оборону Правод против турецкой армии в 1829 г.».

Во время Восточной войны Азовцы выказали ряд подвигов и были награждены 30 августа 1856 года Георгиевскими знаменами с надписью: в 1-м, 2-м и 4-м батальонах — «За дело на Кадыкиойских высотах 13 октября 1854 г. и за Севастополь в 1854 и 1855 гг.»; в 3-м батальоне эта надпись была добавлена к прежней.

В 1857 году 4-й батальон Азовского полка, образованный из 3-го батальона 37-го егерского полка, был выделен и назван 4-м резервным батальоном. 6 апреля 1863 года из 4-го резервного батальона и бессрочно-отпускных нижних чинов был сформирован в Казани 2-батальонный Азовский резервный полк, наименованный 13 августа 1863 года Моршанским пехотным полком, в составе 3 батальонов с 3 стрелковыми ротами. При сформировании Моршанского пехотного полка ему были переданы из Азовского полка некоторые знаки отличия. 25 марта 1864 года к наименованию полка был присоединён № 139.

Во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Моршанский полк, в составе XIII армейского корпуса, находился в Рущукском отряде и участвовал в боях: 9 августа — на реке Кара-Лом, 18 августа— при Карахасанкиой, 5 ноября — у д. Церковцы и 30 ноября 1877 годв — при Мечке и Трестенике. За отличия, оказанные в эту войну, 17 апреля 1878 года полку были пожалованы: 1-му батальону — Георгиевский рожок с надписью: «За отличие в Турецкую войну 1877 и 1788 гг.», 2 батальону — Георгиевское знамя с такой же надписью и 3-му батальону — знаки на головные уборы также с тою же надписью. В 1879 году в полку был сформирован 4-й батальон. 18 марта 1884 года полку было присвоено старшинство пехотного Фёдора Балка полка с 25 июня 1700 года, и 1-й батальон получил от 3-го батальона Азовского пехотного полка. Георгиевское знамя, принадлежавшее 1-му батальону 37-го егерского полка. 

В 1893 году в связи с волнениями на Хлудовской Фабрике и усилиями Городского головы, полк был переведён из Зарайска в Егорьевск. Трофеи русско-турецкой войны 1877-1878 гг. были размещены в полковой Казанской Церкви

25 июня 1900 года Моршанский полк праздновал 200-летний юбилей и получил новое Георгиевское знамя с дополнительной надписью «1700—1900», с Александровской юбилейной лентой.

1903 году Моршанский полк был отправлен в составе своей бригады на Дальний Восток, в 1904 году — мобилизован и затем принял участие в русско-японской войне. Моршанцы участвовали в сражениях при Вафангоу, под Ляояном, на Шахе. В ночь на 29 сентября (12 октября) 1904 года в период Шахэйского сражения трём батальонам 139-го пехотного Моршанского и одному батальону 140-го пехотного Зарайского полевых полков удалось внезапным нападением без выстрела овладеть деревней Ендониулу) и в Мукденских боях, где полк, потеряв более 1/2 своего состава, геройски оборонял участок позиции у железнодорожного редута и у д. Ханченпу, а затем прикрывал отступление XVII армейского корпуса. В награду за подвиги в войну с Японией полку были пожалованы 18 апреля 1910 года знаки отличия: нагрудные — для офицеров и на головные уборы — для нижних чинов.

Перед началом Великой войны в состав формирования входило четыре батальона. При мобилизации в 1914 году полк выделил кадр для сформирования 287-го пехотного Тарусского полка. 139-й Моршанский участвовал участвовал в военных действиях Первой мировой войны, а после Большой русской смуты воинская часть была расформирована.

Действовал в Тарношинском бою 15 августа 1914 г.

Знаки отличия 
 Полковое Георгиевское знамя с надписью: «За оборону Правод против турецкой армии в 1829 г., за дело на Кадыкиойских высотах 13 октября 1854 г., за Севастополь в 1854 и 1855 гг. и за отличие в Турецкую войну 1877 и 1878 гг.» и «1700—1900», с Александровской юбилейной лентой
 Знаки отличия: нагрудные для офицеров и на головные уборы для нижних чинов с надписью: в 1 и 2-м батальонах — «3а отличие в Турецкую войну 1828 и 1829 гг. и в 1904—05 гг.» и в 3 и 4-м батальонах — «За отличие в Турецкую войну 1877 и 1878 гг. и в 1904—05 гг.»
 Поход за военное отличие
 Георгиевский рожок с надписью: «За отличие в Турецкую войну 1877 и 1878 гг.».

Георгиевские кавалеры 
Пугачев Иосиф. Зауряд-прапорщик. Участник русско-японской войны 1904—1905 годов. Награждён Знаками Отличия Военного ордена Святого Георгия (с 1913 года — Георгиевский крест):
 I степени № 803 «за разновременные отличия в делах против японцев». Этот знак был выдан взамен ошибочно повторно пожалованного ему креста 2-й степени № 1895.
 II степени № 855 «за мужество и храбрость, оказанные им разновременно в боях с японцами в 1904 г.».
 II степени № 1895 «за разновременные отличия в делах против японцев».

Командиры полка

Воронежский мушкетерский полк 
 ??.??.1??? — 24.10.1799 — полковник Вязмитинов, Александр Иванович
 21.09.1800 — 27.10.1802 — подполковник Черкасов, Гаврила Алексеевич
 27.10.1802 — 05.09.1804 — полковник Лукьянов, Иван Иванович (полковник)
 05.09.1804 — 14.04.1807 — подполковник (с 23.04.1806 полковник) Полторацкий, Степан Иванович
 07.05.1807 — 14.01.1809 — майор Жилинский, Кондратий Никифорович
 24.04.1809 — 19.10.1810 — майор де Сен-Лоран, Павел Иванович

37-й егерский полк 
 19.10.1810 — 01.06.1815 — майор (с 30.08.1811 подполковник) де Сен-Лоран, Павел Иванович
 01.06.1815 — 22.07.1817 — полковник Фонвизин, Михаил Александрович
 22.07.1817 — 19.02.1821 — полковник Майоров
 19.02.1821 — 08.01.1823 — полковник Мануйлов
 08.01.1823 — 16.07.1829 — подполковник (с 26.11.1823 полковник) Лидерс, Александр Николаевич

Моршанский пехотный полк 
 05.11.1863 — после 01.04.1867 — полковник Вуяхевич, Алексей Авимович
 хх.хх.1867 — хх.хх.1868 — полковник барон Энгельгардт, Евгений Яковлевич
 хх.хх.1868 — после 08.02.1869 — полковник Ильинский, Фёдор Фёдорович
 24.05.1869 — 26.12.1874 — полковник Корсак, Ричард Валерианович
 26.12.1874 — после 01.05.1878 — полковник Венцель, Эдуард Адольфович
 28.10.1878 — 12.12.1884 — полковник Курсель, Виктор Магнусович
 29.12.1884 — хх.хх.1885 — полковник Болотов, Василий Григорьевич
 23.05.1885 — 08.06.1892 — полковник Ляпунов, Александр Яковлевич
 22.07.1892 — 26.03.1899 — полковник Домбровский, Франц Иванович
 08.04.1899 — 09.03.1904 — полковник Язвин, Фёдор Константинович
 16.03.1904 — 29.01.1905 — полковник (с 06.12.1904 генерал-майор) Петров, Александр Карпович
 09.03.1905 — 30.10.1908 — полковник Василевский, Владислав Михайлович
 01.11.1908 — 06.12.1911 — полковник Лилеев, Семён Николаевич
 07.12.1911 — 12.12.1914 — полковник Гутор, Александр Евгеньевич
 19.12.1914 — 10.11.1916 — полковник Бекаревич, Георгий Степанович
 23.12.1916 — 03.08.1917 — полковник Эйсмонт, Михаил Николаевич
 16.09.1917 — после 23.10.1917 — полковник Ляхов, Пётр Платонович

Шефы полка 
 25.05.1700 — ??.??.17?? — Балк, Фёдор Николаевич
 03.12.1796 — 29.01.1799 — бригадир (с 27.01.1797 генерал-майор, с 17.09.1798 генерал-лейтенант) фон Экельн, Фёдор Андреевич
 29.01.1799 — 15.11.1804 — генерал-майор Арсеньев, Николай Михайлович
 18.11.1804 — 26.11.1804 — генерал-майор Ласунский, Павел Михайлович
 28.11.1804 — 16.05.1807 — генерал-майор Стратон-Потапов
 28.11.1804 — 16.05.1807 — полковник Гернет
 25.09.1807 — 09.11.1807 — полковник Буксгевден, Иван Филиппович
 09.11.1807 — 06.01.1808 — полковник Гернет
 06.01.1808 — 01.06.1815 — полковник Сутов, Николай Иванович

Примечания

Литература 

 Будницкий. Краткая история 139-го пехотного Моршанского полка. 1894
 
 Косацкий. 200-летний юбилей 139-го пехотного Моршанского полка. 1900
 РГВИА. Ген. штаб. Фонд 400. Опись 17. Дело 1705. Личное дело Корсака Р. В.

Пехотные полки Российской империи
Егорьевск
Воинские части и формирования, созданные в 1700 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году